Карен Писториус (; род. 1990, ЮАР) — новозеландская актриса.

Биография

Ранние годы 
Карен родилась и выросла в Рюстенбурге, ЮАР, вместе со своими тремя старшими братьями и сестрами. Её семья эмигрировала в Новую Зеландию, когда ей было 12 лет. Там Карен начала участвовать в школьных театральных постановках. В университете изучала искусство и дизайн, специализируясь на анимации и иллюстрации. После окончания университета она некоторое время работала в театре, а затем стала сниматься на телевидении и в кино.

Карьера 
Карен дебютировала на телевидении в 2009 году с эпизодической ролью в сериале «Легенда об Искателе». Позже, она снималась в главных ролях в сериалах «Голубая роза», «Бумажные гиганты: Журнальные войны» и «Такова жизнь». Известность пришла к актрисе благодаря ролям в фильмах «Строго на запад» и «Свет в океане».

В 2016 году Карен сыграла в биографической драме «Отрицание», а в 2017 году — в научно-фантастическом фильме «Бремя».

В 2018 году на кинофестивале в Торонто состоялась премьера романтической драмы «Глория Белл», снятой при участии актрисы. В том же году в мировой прокат вышел фильм «Хроники хищных городов», созданный по мотивам одноимённого романа Филипа Рива. Карен сыграла в ленте археолога Пандору Шоу.

В конце 2020 года на экраны вышел триллер «Неистовый», в котором Карен исполнила главную роль — девушки, на которую открывает охоту водитель-психопат после того, как она обгоняет его на светофоре.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Новой Зеландии